Duchesne är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 André Duchesne (1584–1640), fransk historiker och geograf
 Antoine Nicolas Duchesne (1747–1827), fransk botaniker
 Charles Duchesne (1837–1918), fransk general
 Ernest Duchesne (1874–1912), fransk medicinare
 François Duchesne (1616–1693), fransk historiker
 Gaétan Duchesne (1962–2007), kanadensisk ishockeyspelare
 Jacques Duchesne-Guillemin (1910-2012), belgisk iranist
 Joseph Duchesne (omkring 1544–1609), fransk läkare och alkemist
 Louis Duchesne (1843–1922), fransk präst, filolog och historiker
 Rose Philippine Duchesne (1769–1852), fransk helgonförklarad missionär
 Pierre Duchesne (född 1940), kanadensisk politiker
 Steve Duchesne (född 1965), kanadensisk ishockeyspelare

Se även 
 Duchesne, Utah
 Duchêne